Игорь Александрович Солошенко: Солошенко, Игорь Александрович (1941—2007) — член-корреспондент Национальной академии наук Украины.
 Солошенко, Игорь Александрович (род. 1979) — казахстанский футболист.